Gulu bezeichnet:

 Gulu (Uganda), Stadt im Distrikt Gulu, Uganda
 Gulu (Nigeria), Ort im nigerianischen Bundesstaat Kano
 Gulu (Yubei) (古路镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Yubei der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing
 Gulu (顾路镇), im Jahr 2000 aufgelöste Großgemeinde des Stadtbezirks Pudong der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Shanghai, siehe Caolu